Il doppio del torneo di tennis Challenger of Dallas 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Giovanni Lapentti che hanno battuto in finale Ramón Delgado e André Sá 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Merklein /  Tripp Phillips (quarti di finale)
 Santiago González /  Alejandro Hernández (quarti di finale)

 Brian Baker /  Rajeev Ram (primo turno)
 Jason Marshall /  Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2005